Karl Nilsson eller Carl Nilsson kan avse:

Karl (Niklisson) Nilsson – död 1381
Carl Nilsson (urmakare) - (1787-1850)
Carl Nilsson (bokhandlare) – (1859-1905)
Carl Nilsson (orgelbyggare) – (1818-1903)
Karl Nilsson (konstnär) (1844-1926)
Carl Nilsson (industriman) (1863–1958) – industriman i Kristianstad
Karl Nilsson (politiker) (1889-1963) – socialdemokratisk riksdagsledamot
Karl Nilsson (företagsledare) (född 1907) – ingenjör, VD för SAS 1962-1969
Carl G. Nilsson (född 1938) – moderat riksdagsledamot
Carl Nilsson (friidrottare) (1888-1915)